
Termin -{ELN}- ima više značenja.

 Elastin, protein
 Elektronska laboratorijska sveska, računarski program